Olivero ima više značenja:
 Olivero, Asti
 Olivero, Torino